Füzuli bezeichnet:
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Füzuli (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Füzuli (Rayon)
 einen Dichter, siehe Fûzulî